BVW ist die Abkürzung für:
 Betriebliches Vorschlagswesen, eine Form der ständigen Verbesserung von Prozessen
 Bankverein Werther, eine Zweigniederlassung der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Bankverein Werther AG, siehe heute Net-m Privatbank 1891
 Berliner Wissenschafts-Verlag

BVW